Сасакі Сьо ():
 Сасакі Сьо (нар. 1982) — японський бадмінтоніст, учасник Олімпійських ігор 2012 та 2016 років.
 Сасакі Сьо (нар. 1989) — японський футболіст, фіналіст Кубка Азії 2019 року.